Tunulersua bezeichnet:
 Tunulersua (Berg, Kangaatsiaq, nördlich), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tunulersua (Berg, Kangaatsiaq, südlich), Berg im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Tunulersua (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland